Hanila (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Läänemaa
 Hanila (plaats), een plaats in Estland, gemeente Lääneranna